M73 может обозначать:

 M73 — астрономический объект в созвездии Водолея.
 M73 — американский танковый пулемёт